Merkurjew () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Walerian Antonowitsch Merkurjew (1907–1969), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Stanislaw Petrowitsch Merkurjew (1945–1993), sowjetischer mathematischer Physiker
 Wassili Wassiljewitsch Merkurjew (1904–1978), sowjetisch-russischer Schauspieler, Schauspiellehrer und Theaterregisseur

Siehe auch 
 Alexander Merkurjev (* 1955), russischstämmiger US-amerikanischer Mathematiker

Familienname
Russischer Personenname